Beilke ist der Familienname folgender Personen:

 Ankie Beilke (* 1980), Schauspielerin
 Hans-Jochen Beilke (* 1950), deutscher Manager
 Ines Beilke-Voigt (* 1966), deutsche Archäologin
 Irma Beilke (1904–1989), deutsche Sängerin (Sopran) und Musikpädagogin